Коровкина — женская форма фамилии Коровкин. Известные носительницы:
* Коровкина, Алла Венадиевна (Скивко; род. 1961) — советская и российская актриса и режиссёр.
 Коровкина, Нелли Витальевна (род. 1989) — российская футболистка.